Australian Open-mesterskabet i damesingle 2021 var den 95. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2021, og hovedturneringen blev afviklet i perioden 8. - 20. februar 2021 i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien, mens kvalifikationen spilledes i dagene 10. - 13. januar 2021 i Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex i Dubai, Forenede Arabiske Emirater.

Mesterskabet blev vundet af Naomi Osaka, som i finalen besejrede Jennifer Brady med 6-4, 6-3, og som dermed vandt titlen for anden gang.

Turneringen blev spillet under COVID-19-pandemien, hvilket havde medført flere ændringer i forhold til den normale afvikling af turneringen. For at begrænse antallet af indrejsende spillere i Australien, spilledes kun hovedturneringen i Melbourne, mens kvalifikationsturneringen var flyttet til Dubai, Forenede Arabiske Emirater. Desuden afvikledes kvalifikationen flere uger inden starten på hovedturneringen, således at at kvalifikanterne havde tid til at rejse til Australien og afvikle deres 14 dages indrejsekarantæne inden starten på hovedturneringen.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 28.810.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 0,7 % i forhold til året før. Ændringen dækkede over et fald i præmierne til de bedste spillere og en stigning i præmierne til spillerne, der blev slået ud i de tidligere runder.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 28. december 2020 (seks uger før hovedturneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Efterfølgende blev fire pladser ledige i hovedturneringen pga. direkte kvalificerede spillere, der meldte afbud. De ledige pladser i hovedturneringen blev besat af fire lucky losere fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 1. februar 2021 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Kimblerly Birrell blev tildelt det wildcard, som oprindelig blev givet til Wang Xiyu, men som blev ledigt, da kineseren meldte afbud til turneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

Fire spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Kvalifikationen blev spillet i dagene 10. - 13. januar 2021 i Dubai Duty Free Tennis Stadium and Complex i Dubai, Forenede Arabiske Emirater, og den var flyttet fra dens normale spillested i Melbourne for at begrænse antallet af indrejsende spillere til Australien under COVID-19-pandemien. Desuden afvikledes kvalifikationen flere uger inden starten på hovedturneringen, således at at kvalifikanterne havde tid til at rejse til Australien og afvikle deres 14 dages indrejsekarantæne inden starten på hovedturneringen.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere pga. afbud til hovedturneringen fra direkte kvalificerede spillere:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2021
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2021
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2021
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2021
2021
WTA Tour 2021